

Cinema 
Les Sept Péchés capitaux – film del 1900 diretto da Georges Méliès
I sette peccati capitali (Les Sept Péchés capitaux) – film a episodi del 1962
Les Sept Péchés capitaux – film a episodi del 1992

Pagine correlate 
I sette peccati capitali